Харлан има више значења:
 Округ Харлан (Кентаки)
 Округ Харлан (Небраска)
 Харлан (Индијана)
 Харлан (Ајова)
 Харлан (Кентаки)